Партия коммунистического возрождения с 1991
 Партия итальянских коммунистов 1998—2016
 Итальянская коммунистическая партия 1921—1991
 Пролетарская демократия 1975—1991
Коммунистическая партия с 2009
Рабочая коммунистическая партия с 2006